De Bundesliga 2002/03 was het 40ste seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 94e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. FC Bayern München werd voor de zeventiende keer kampioen van de Bundesliga.

Eindstand

Statistieken

Topscorers

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2002/03 uitkwamen in de Bundesliga.

FC Bayern München

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 2002/03 onder leiding van trainer-coach Ottmar Hitzfeld de titel opeisten in de Bundesliga en zo voor de achttiende keer kampioen van Duitsland werden.

Zie ook
 DFB-Pokal 2002/03
 2. Bundesliga 2002/03

Externe links 
 Officiële site van de DFB
 Kicker.de
 Officiële site van de Bundesliga

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2002/03